Малая Офирна — топоним

Топонимы 
 Малая Офирна — село в Фастовский районе Киевской области Украины.

Другое 
 Малая Офирна — курганный могильник скифского периода, один из наиболее северных памятников лесостепных племён Днепровского Правобережья в Фастовском районе Киевской области.

См. также 
 Великая Офирна — село в Фастовском районе Киевской области Украины.